Cori Gauff e Caty McNally erano le campionesse in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione.

Kamilla Bartone e Oksana Selekhmeteva hanno conquistato il titolo battendo in finale Aubane Droguet e Séléna Janicijevic con il punteggio di 7–5, 7–66.

Teste di serie

  Alexa Noel /  Diane Parry (quarti di finale)
  Sada Nahimana /  Park So-hyun (secondo turno)
  Natsumi Kawaguchi /  Adrienn Nagy (semifinale)
  Bai Zhuoxuan /  Zheng Qinwen (primo turno)

  Kamilla Bartone /  Oksana Selekhmeteva (campionesse)
<li>  Savannah Broadus /  Abigail Forbes (quarti di finale)<li>
  Alina Charaeva /  Marta Custic (secondo turno)
  Chloe Beck /  Hurricane Tyra Black (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2019